About peut désigner :
 About, en charpente, l'extrémité par laquelle un morceau de bois ou de charpente est assemblé avec un autre ;
 About, le bout par lequel une tringle, un câble ou un tirant métallique se fixe à une autre pièce ;
 About:, un schéma d'URI utilisé dans des navigateurs web pour accéder à des pages particulières.

Patronymes 

 Edmond About (1828-1885), écrivain, journaliste et critique d'art français, membre de l’Académie française ;
 Gaston About, homme politique français.

Autres 
 About.com, un site d'information commercial anglophone
 About de toiture, l'extrémité latérale du toit, sa rive
 About de mur, la ligne jonction du mur avec la façade ou le pignon
 About de dalle, la ligne jonction de la dalle avec la façade ou le pignon
 About de plancher, la ligne jonction du plancher avec la façade ou le pignon
 About de cloison, la ligne jonction de la cloison avec la façade ou le pignon